Erlang peut faire référence à :

Erlang, un langage de programmation fonctionnel, au typage dynamique fort. Il possède des fonctionnalités de tolérance aux pannes et de mise à jour du code à chaud ;
Mont Erlang, un massif de montagne chinois de la province du Sichuan ;
Agner Krarup Erlang, un ingénieur et mathématicien danois.
 Loi d'Erlang, loi de probabilité portant son nom.
 Erlang, une unité de mesure de trafic en télécommunication, principalement des réseaux téléphoniques, qu'il a créé ;

Voir aussi 
 Erlanger